Флаг Ела́нского муниципального района Волгоградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования, символизирующий его достоинство и административное значение, единство его территории и населения, историческую преемственность, а также права органов местного самоуправления Еланского муниципального района.

Флаг утверждён 16 февраля 2012 года и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Флаг Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области составлен на основании герба Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Флаг Еланского муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище пурпурного цвета с двухчастным лазуревым поясом с серебряной каймой по вертикали вдоль древка. В поле флага — золотые колосья, связанные красной лентой, по центру которой расположено изображение стилизованного подсолнуха. Отношение ширины флага к его длине 2:3».

Обоснование символики 
Еланский район расположен на северо-западе Волгоградской области в Южном федеральном округе и является одним из крупнейших сельскохозяйственных районов Волгоградской области. Лесостепи чередуются с изрезанными балками степями. Немногочисленные леса растут в поймах рек и представлены в основном дубом, осиной, липой и клёном.

Согласно закону о местном самоуправлении, в состав Еланского муниципального района входят определено одно городское поселение и 16 сельских поселений, что соответствует количеству колосьев, изображённых на полотнище флага.

В структуре производства продукции сельского хозяйства более 85 % приходится на продукцию растениеводства, природно-экономические условия определяют район как крупного производителя зерна и подсолнечника. В 2003 году валовой сбор зерна во всех категориях хозяйств составил 127 тыс. тонн, что является третьим показателем в области.

Пурпурный цвет полотнища символизирует достоинство, благочестие, умеренность и щедрость;

— золотые колосья — символы плодородия и богатства природы района;

— шестнадцать колосьев, объединённых одной общей перевязью, указывают на число сельских поселений, находящихся на территории района;

— золотой колос в центре флага объединён общей перевязью с шестнадцатью остальными колосьями и обозначает административный центр Еланского муниципального района Еланское городское поселение;

— золото символизирует прочность, величие, интеллект, великодушие, богатство;

— красный цвет — символ мужества, самоотверженности, труда, жизнеутверждающей силы, праздника, красоты;

— подсолнух — символ солнца, плодородия, тепла и мира;

— белый цвет каёмок на флаге — символ мира, благородства, справедливости и светлых идеалов;

— две синие полосы на флаге символизируют природно-географическое своеобразие Еланского муниципального района Волгоградской области, по территории которого протекают две реки — Елань и Терса, играющие большое значение в его жизни и развитии на протяжении всей истории;

— синий цвет — символ вечной молодости и гармонии, мудрости и духовного совершенства.

Примечания

См. также 

Флаги с изображением пшеничного колоса